Mettupalayam kan syfta på följande platser:

Indien 

 Mettupalayam, Coimbatore, Tamil Nadu, 
 Mettupalayam, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, 

Robotskapade Indienförgreningar